Moena (Italië), een gemeente in Italië
 Moena (Indonesië), een eiland voor de kust van Celebes
 Moena (Lena), een zijrivier van de Lena in de Russische deelrepubliek Jakoetië
 Moena (Oemba), een zijrivier van de Oemba in de Russische oblast Moermansk